Клиентская лицензия ( произносится как кал) это проприетарная лицензия, позволяющая клиентам подключаться к серверу и использовать его сервисы.

Клиентская лицензия 
Клиентская лицензия даёт юридическое право клиентским компьютерам подключаться к серверам с установленным программным обеспечением Microsoft. Как правило, она состоит из сертификата подлинности (COA) и лицензионного ключа, который иногда прилагается к самому сертификату. Различные издания большинства серверного программного обеспечения Microsoft, как правило, включают небольшое количество лицензий, и это позволяет пользоваться программным обеспечением либо нескольким пользователям, либо нескольким компьютерам, в зависимости от режима лицензирования CAL. Если необходимы дополнительные подключения к серверу, то  должны быть куплены дополнительные клиентские лицензии.

Некоторым серверным продуктам Microsoft требуется одна лицензия на одновременное подключение, при котором одна клиентская лицензия требуется для каждого уникального соединения с клиентом в любой момент времени. Рассмотрим, например, сеть малого предприятия, где компьютеры используются десятью людьми, но никогда более пяти человек одновременно не используют компьютер в любой момент времени. В этом случае, потребуется только 5 лицензий. Тем не менее, некоторые продукты Microsoft и режимы лицензирования требуют CAL для каждого уникального клиента, независимо от того, сколько будут подключаться в любой конкретный момент времени. Некоторые из серверных приложений Microsoft не требуется лицензии на все, как в случае с Windows Server Web Edition.

Microsoft